Micle este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Veronica Micle (1850-1889), poetă română
 Ștefan Micle (1817–1879), pedagog și fizician român, profesor universitar în Iași
 Ioan Radu Micle (n. 1961), politician român, deputat (2004-2008)
 Ulpiu-Radu-Sabin Micle, politician român, deputat (1996-2000)

Vezi și 
 Miclea (nume de familie)
 Miclescu (nume de familie)
 Miclești (dezambiguizare)

Nume de familie românești